Мойтаба Абедини (, род. 11 августа 1984 года) — иранский фехтовальщик-саблист, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в Будапеште, призёр азиатских игр и чемпионатов Азии по фехтованию. Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Биография 
Родился в 1984 году. В 2004 году стал бронзовым призёром чемпионата Азии.

В 2012 и 2016 годах принял участие в летних Олимпийских играх. В Бразилии занял итоговое 4-е место в индивидуальных соревнованиях. 

В 2014 году стал серебряным призёром Азиатских игр в командном первенстве.  

В 2018 году вновь стал серебряным призёром Азиатских игр в командных соревнованиях.

В 2019 году на чемпионате мира в Будапеште уступил в полуфинале венгерскому спортсмену Андрашу Сатмари и впервые в карьере завоевал бронзовую медаль.

Ссылки 
 Профиль  на сайте Федерации фехтования
 Профиль  на сайте  Olympics at Sports-Reference

Примечания 

 

Фехтовальщики Ирана 
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года